DeviceNet () — протокол для промышленной сети CAN. Используется для связи датчиков, исполнительных устройств и программируемых логических контроллеров между собой. Открытый стандарт. Широко применяется на транспорте, в машиностроении и промышленности. Достаточно широко распространён в России.

DeviceNet — протокол верхнего уровня, разработанный в 1994 году компанией Rockwell Automation. Служит для объединения в единую систему устройств промышленной автоматики, таких как фотодатчики, термодатчики, считыватели штрихкодов, элементы ЧМИ (человеко-машинного интерфейса), с управляющими устройствами (компьютерами, ПЛК).
Сеть имеет шинную топологию. Допускает «горячее» подключение и отключение модулей.

Функциональное исполнение 
Стандарт на промышленную сеть DeviceNet, кроме протокола, описывает:
 открытые и герметизированные типы разъемов устройств
 диагностические индикаторы (светодиоды)
 профайлы (файлы параметров) устройств

Сеть DeviceNet поддерживает:
 чтение состояния вкл/откл. датчиков
 управление пусковыми устройствами
 передачу температуры и тока нагрузки пускового устройства
 изменение скорости замедления приводов
 регулировку чувствительности датчиков
 и так далее.

Устройства могут быть удалены и заменены без отключения других устройств и без инструментов программирования, что помогает снизить эксплуатационные издержки.

Сетевая установка устройств экономически выгоднее, чем традиционная коммутация входов/выходов во многих приложениях, особенно когда устройства удалены друг от друга на расстояние в десятки и сотни метров.

Связь между разными сетями 
Сообщения от узла, находящегося в сети ControlNet, DH+ или Промышленный Ethernet, могут перенаправляться шлюзом ControlLogix к узлу в сети DeviceNet.

Характеристики 
 Взаимозаменяемость. Простые устройства многочисленных поставщиков (например, кнопки, пусковые устройства, фотоэлементы, конечные выключатели и т. д.), которые соответствуют стандарту сети DeviceNet и стандарту профайлов устройств, — взаимозаменяемы, чем обеспечивают пользователю гибкость и возможность выбора.
 Одна общая сеть. Открытый стандарт сетевых устройств обеспечивает общие решения для конечного пользователя, уменьшая для поставщиков необходимость поддерживать на рынке различные сети.
 Уменьшение простоев. Диагностика обеспечивает упреждающие сообщения об отказах и облегчает поиск неисправностей. Сеть DeviceNet предназначена для приложений, требующих:
 уменьшения количества проводных соединений
 быстрой установки и запуска
 гибкости в возможности добавления или перемещения устройств и сегментов кабелей
 малого времени отклика
 диагностики устройств, критичных к простоям

Механическая конструкция элементов 
В качестве присоединителей используются штырьевые разъёмы, принимающая сигнал сторона — «мама», подающая сигнал «папа», а также присоединители прокалывающего изоляцию типа (такие присоединители и кабели соответственно состоят всего из четырёх проводов — исключён экран).

Для подключения модулей используется прямоугольный малогабаритный пятиконтактный разъём Phoenix Contacts с однорядным исполнением. Имеется две разновидности разъёма — для подключения одного и двух комплектов кабелей.

Для соединения кабелей, образующих магистрали, а также для отводов, используются различные кабели — кроме пятипроводных, реализующий стандартное подключение к шине, существуют девятипроводные кабели в которых имеется дополнительное питание, сверх существующих цепей: одна пара обеспечивает подводку постоянного напряжения 24 вольта с источника питания не ограничивающегося лимитом в 3,8 ампер (служит для запитки модулей, устройств и/или исполнительных механизмов в сети), ещё одна пара обеспечивает подводку переменного напряжения 120 вольта (служит для запитки источников вторичного электропитания цепей).

Архитектура

Физический уровень 
DeviceNet поддерживает скорости 125, 250 и 500 кбит/с. Скорость зависит от длины кабеля и его типа максимально до 500 м. Типичная длина кабеля — 100 м. Для кабеля длиной 380 м скорость будет 125 кбит/с, для 75 м — 500 кбит/с.

Уровень передачи данных 
Формат кадра передачи данных сети CAN

 1 Bit      => Start of Frame
 11 Bits    => Identifier
 1 Bit      => RTR Bit
 6 Bits     => Control Field
 0-8 Bytes  => Data Field
 15 Bits    => CRC Sequence
 1 Bit      => CRC Delimiter
 1 Bit      => Acknowledge
 1 Bit      => Ack Delimiter
 7 Bits     => End of Frame
 >2 Bits     => Interframe Space

Конкурирующие промышленные сети 
 Profibus DP
 Profibus PA
 Foundation Fieldbus H1
 Modbus RTU
 HART

Протоколы для сетей семейства CAN 
 DeviceNet
 CANopen
 CAN Kingdom
 J1939
 SDS

Примечания

Литература 
 PUB00026R3. The CIP Advantage Technology Overview Series. DeviceNet — CIP on CAN Technology
 PUB00027R1. DeviceNet Cable System. Planning and Installation Manual
 PUB00147R0. DeviceNet Plant Floor Troubleshooting Guide
 DeviceNet Troubleshooting by Robert D Law
 DeviceNet Network Configuration User Manual
 DeviceNet Modules Installation Instructions

Ссылки 
 Rockwell Automation, Inc.
 Rockwell Automation, Inc. Россия

Промышленные сети